Хендерсън може да се отнася за:
 Хора
 Артър Хендерсън (1863 – 1935), шотландски политик
 Джоузеф Хендерсън (1903 – 2007), американски психолог
 Невил Хендерсън (1882 – 1942), британски дипломат
 Ела Хендерсън (р. 1996), английска певица
 Лоугън Хендерсън (р. 1989), американски актьор
 Ричард Хендерсън (р. 1945), шотландски биолог

 Окръзи в Съединените щати
 Хендерсън (окръг, Илинойс)
 Хендерсън (окръг, Кентъки)
 Хендерсън (окръг, Северна Каролина)
 Хендерсън (окръг, Тексас)
 Хендерсън (окръг, Тенеси)

 Други
 Хендерсън (Невада), град в Съединените щати